Jeunes-Turcs est un parti politique réformateur ottoman créé en 1889.
 Jeunes Turcs est le surnom donné en France pendant l'Entre-deux-guerres à une tendance de la gauche du parti radical, dont l'objectif était de renouveler en profondeur le parti.
 Jeunes Turcs, appelés Giovani turchi en italien, est le surnom donné dans les années cinquante à un groupe de jeunes politiciens sardes, qui sont arrivés au sommet de la Democrazia Cristiana locale à Sassari, menés par Francesco Cossiga et Antonio Giagu De Martini.
 The Young Turks (Les Jeunes Turcs en français) est le nom d'un programme quotidien d'information d'actualité et politique disponible sur le web, présenté principalement par l'animateur américano-turc Cenk Uygur.
 Young Turks (1981), une chanson de Rod Stewart.